The Outlaw ("il fuorilegge" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Outlaw – cortometraggio del 1908 diretto da Wallace McCutcheon
 The Outlaw – cortometraggio del 1912 diretto da George Melford
 The Outlaw – cortometraggio del 1913 diretto da Robert Thornby
 The Outlaw – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
 The Outlaw – cortometraggio del 1921 diretto da Edward Laemmle
 Il mio corpo ti scalderà (The Outlaw) – film del 1943 diretto da Howard Hughes

Wrestling 
 The Outlaw – ring name di Monty Sopp